Mike Flanagan – ex calciatore e allenatore di calcio britannico
Mike Flanagan – giocatore di baseball statunitense
Mike Flanagan – giocatore di football americano statunitense
Mike Flanagan – militare irlandese naturalizzato israeliano
Mike Flanagan – regista e sceneggiatore statunitense